Canna se poate referi la:
 Canna, un gen de plante ornamentale
 Canna, Calabria, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia